Acronimo di Marco Di Filippo

Sigle 
 Magyar Demokrata Fórum – Forum Democratico Ungherese, partito politico ungherese
 Media Descriptor File – formato di file di Alcohol 120%
 Medium-density fibreboard – Pannello di fibra a media densità
 Mouvement Démocratique Féminin

Codici 
 MDF – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile Taylor Country di Medford, Wisconsin (Stati Uniti d'America)
 mdf – codice ISO 639-2 e ISO 639-3 della lingua mokša

Altro 
 MDF – abbreviazione aeronautica di Medium frequency direction-finding station – radiogoniometro a media frequenza